Monteverdi hace referencia a varios artículos:

Personas
Claudio Monteverdi, compositor, gambista y cantante italiano.
 Giulio Cesare Monteverdi, compositor y organista italiano, hermano del anterior.
Peter Monteverdi, fabricante suizo de automóviles.

Motor
Monteverdi (automóvil), marca suiza de autos de lujo;

Música
Coro Monteverdi, fundado en 1964 por Sir John Eliot Gardiner;

Lugares
Monteverdi Marittimo, localidad italiana de la provincia de Pisa, región de Toscana;
(5063) Monteverdi, asteroide;